Tomáš Záborský, född 14 november 1987 i Trenčín, är en slovakisk professionell ishockeyspelare som spelar för Brynäs IF i SHL.

Spelarkarriär 
Záborský draftades av New York Rangers i den femte omgången, som 137:e spelare totalt, i NHL Entry Draft 2006. I CHL Import Draft 2006 valdes han som 36:e spelare totalt av Saginaw Spirit.

Han tillbringade hela sin OHL-karriär, två säsonger, med Saginaw Spirit. Záborský spelade professionellt i Slovakien med HC Dukla Trenčín innan han inledde juniorspel i OHL. Záborský spelade sedan i ECHL för Charlotte Checkers och Dayton Bombers, och tillbringade tid i AHL med Hartford Wolf Pack, New York Rangers AHL-lag.Den 19 juli 2010 trejdades Záborský till Anaheim Ducks i utbyte mot Matt McCue.

Till säsongen 2009-2010 lånades han ut till Ässät. Säsongen 2011-2012 vann han skytteligan i FM-ligan efter att ha gjort 35 mål och blev utsedd till bästa spelaren i ligan. I september 2011 utsågs Záborský till European Hockey Player of the Month av eurohockey.com. Framgångarna i Finland ledde till ett tvåårskontrakt med Avangard Omsk i KHL. Under sin första säsong i KHL (2012-2013) gjorde han 21 mål och 41 poäng på 52 matcher, blev poängbäst i laget och uttagen i KHL:s all star-match. Den 15 oktober 2013 trejdades Záborský till Salavat Julajev Ufa i utbyte mot Štefan Ružička.

Den 11 augusti 2014 återvände Záborský till Finland och skrev ett ettårskontrakt med HIFK. Med 47 poäng på 60 matcher blev han poängbäst i laget och den 28 februari 2015 förlängdes kontraktet med ytterligare en säsong. Med 27 mål under säsongen kom han tvåa i skytteligan, ett mål bakom Chad Rau, och tog ett FM-ligasilver med HIFK.

Den 16 maj 2016 skrev Záborský ett ettårskontrakt med Brynäs IF i SHL.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Spelare valda i NHL Entry Draft 2006
Slovakiska ishockeyspelare
Personer från Trenčín
Födda 1987
Spelare i HC Dukla Trenčín
Spelare i Saginaw Spirit
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Charlotte Checkers (1993–2010)
Spelare i Ässät
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Salavat Julajev Ufa
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i Brynäs IF
Levande personer
Män
Spelare i Dayton Bombers
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft